Дніпров — слов'янське прізвище.

 Відомі носії 
 Дніпров Анатолій Семенович (1947—2008) — співак, музикант, поет-пісняр
 Дніпров Олексій Сергійович (нар. 1982) — український держслужбовець
 Анатолій Дніпров — псевдонім Анатолія Петровича Міцкевича (1919—1975) — радянського письменника-фантаста українського походження
 Богдан Дніпров — український піаніст та композитор